Козло́ва — жіноча форма російського (також білоруського та українського) прізвища Козлов.
 Козлова Валерія Сергіївна — російська співачка.
 Козлова Катерина Ігорівна — українська тенісистка.
 Козлова Марина Валеріївна — українська письменниця, поетеса, методолог.
 
 Козлова Тетяна Олександрівна — українська волейболістка.
 Козлова Ярослава Павлівна ( 1927) — українська художниця порцеляни.

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ